Kilij Arslan I r. 1092, d. 1107
Kilij Arslan II r. 1156, d.1192
Kilij Arslan III r. 1204, d. 1205
Kilij Arslan IV r. 1248, d. 1265